Bognár Péter (1946–2008) bábszínész
 Bognár Péter (1982) költő